Lentinus är ett släkte av svampar. Lentinus ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Svamparna lever nästan uteslutande på murket trä, de flesta i tropikerna, och utmärker sig genom en seg, excentrisk hatt, vitt sporpulver och i eggen tandade lameller. Bland de omkring 50 arterna märks bland annat Syllsvamp eller syllmussling som lever på trävirke i broar och järnvägssyllar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Lentinus